Euplerinae є підродиною хижих, яка включає чотири сучасні види, обмежені Мадагаскаром. Разом із підродиною Galidiinae, яка також зустрічається лише на Мадагаскарі, утворює родину Eupleridae. Члени цієї підродини, до якої входить фоса (Cryptoprocta ferox), фаланук (Eupleres goudotii та Eupleres major) і малагасійська цивета (Fossa fossana).

Філогенетичне дерево 
Філогенетичні зв’язки в межах Euplerinae показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Підродини ссавців
Фаланукові